Erik Mattias Timander (né le  à Sollefteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sollefteå HK, il est choisi au neuvième tour, en deux-cent-huitième position par les Bruins de Boston lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992. Cette année-là, il commence sa carrière senior avec le Husum HK dans la Division 1. En 1993, il découvre l'Elitserien avec le MODO hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins face aux Rangers de New York. Il évolue en Amérique du Nord de 1996 à 2004. Il porte également les couleurs des Blue Jackets de Columbus, des Islanders de New York et des Flyers de Philadelphie dans la LNH. Il remporte l'Elitserien en 2007 avec MODO.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992|| MODO Hockey Jr.|| Suède Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1992-1993|| MODO Hockey Jr.|| Suède Jr.|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Husums IF|| Division 1|| 27|| 4|| 9|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1992-1993|| MODO Hockey || Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1993-1994|| MODO Hockey Jr.|| Swe-Jr.|| 3|| 2|| 2|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1993-1994|| MODO Hockey || Elitserien|| 23|| 2|| 2|| 4|| 6|| 11|| 2|| 0|| 2|| 10
|-
| 1994-1995|| MODO Hockey || Elitserien|| 39|| 8|| 9|| 17|| 24|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1995-1996|| MODO Hockey || Elitserien|| 37|| 4|| 10|| 14|| 34|| 7|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 1996-1997|| Bruins de Boston|| LNH|| 41|| 1|| 8|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1996-1997|| Bruins de Providence|| LAH|| 32|| 3|| 11|| 14|| 20|| 10|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 1997-1998|| Bruins de Boston || LNH|| 23|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1997-1998|| Bruins de Providence || LAH|| 31|| 3|| 7|| 10|| 25|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1998-1999|| Bruins de Boston|| LNH|| 22|| 0|| 6|| 6|| 10|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1998-1999|| Bruins de Providence|| LAH|| 43|| 2|| 22|| 24|| 24|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1999-2000|| Bruins de Boston|| LNH|| 60|| 0|| 8|| 8|| 22|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 1999-2000|| Bears de Hershey|| LAH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2000-2001|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 76|| 2|| 9|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2001-2002|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 78|| 4|| 7|| 11|| 44|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2002-2003|| Islanders de New York|| LNH|| 80|| 3|| 13|| 16|| 24|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Islanders de New York || LNH|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 35|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2003-2004|| Flyers de Philadelphie|| LNH|| 34|| 1|| 4|| 5|| 19|| 18|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
| 2004-2005|| MODO Hockey || Elitserien|| 47|| 3|| 7|| 10|| 60|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| MODO Hockey || Elitserien|| 48|| 5|| 9|| 14|| 48|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| MODO Hockey || Elitserien|| 55|| 6|| 12|| 18|| 90|| 20|| 1|| 8|| 9|| 28
|-
| 2007-2008|| MODO Hockey || Elitserien|| 23|| 1|| 6|| 7|| 16|| 3|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2008-2009|| MODO Hockey || Elitserien|| 55|| 10|| 15|| 25|| 70|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2009-2010|| MODO Hockey || Elitserien|| 49|| 5|| 20|| 25|| 46|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| MODO Hockey || Elitserien|| 55|| 4|| 15|| 19|| 60|| 10|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2011-2012|| Leksands IF || Allsvenskan|| 55|| 4|| 15|| 19|| 60|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| Leksands IF || Allsvenskan || 45|| 2|| 7|| 9|| 48|| 10|| 1|| 0|| 1|| 12

| 419|| 13|| 57|| 70|| 165|| 23|| 3|| 5|| 8|| 8

Au niveau international

| 1992 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 6|| +4|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en avril 1974
Naissance à Sollefteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Leksands IF
Défenseur de hockey sur glace